— железнодорожная станция на линии Такао, расположенная в городе Хатиодзи.

Планировка станции

Близлежащие станции